Liliaceae
 este o familie de plante angiosperme din ordinul Liliales, care constă din 15 genuri și peste 700 de specii (conform Catalogue of Life).

Cladogramă conform Catalogue of Life:

Genuri 

 Agapanthus
 Albuca
 Allium
 Aloe
 Anthericum
 Aphyllanthes
 Arthropodium
 Asparagus
 Asphodelus
 Aspidistra
 Astelia
 Bellevalia
 Bessera
 Blandfordia
 Brimeura
 Brodiaea
 Bulbocodium
 Calibanus
 Calochortus
 Camassia
 Chionodoxa
 Chlorophytum
 Colchicum
 Convallaria
 Cordyline
 Danae
 Daphne
 Dasylirion
 Dianella
 Dipcadi
 Dracaena
 Drimiopsis
 Endymion
 Eremurus
 Erythronium
 Eucomis
 Fritillaria
 Gagea
 Galtonia
 Gasteria
 Gloriosa
 Haworthia
 Heloniopsis
 Hemerocallis
 Hosta
 Hyacinthus
 Kniphofia
 Lachenalia
 Lapageria
 Leucocoryne
 Lilium
 Littonia
 Maianthemum
 Merendera
 Muscari
 Narthecium
 Nothoscordum
 Ophiopogon
 Ornithogalum
 Paradisea
 Paris
 Philesia
 Phormium
 Polygonatum
 Puschkinia
 Ruscus
 Sansevieria
 Scilla
 Semele
 Simethis
 Smilacina
 Smilax
 Streptopus
 Tofieldia
 Tricyrtis
 Trillium
 Tulbaghia
 Tulipa
 Urginea
 Uvularia
 Veltheimia
 Veratrum
 Yucca

Note